Adrianus Gerardus Maria Straathof (1955), Nederlands varkensfokker
 Barbara Straathof (1975-2016), Nederlands zangeres
 Jacobus Petrus Straathof (1920-1985), Nederlands politicus 
 Jeroen Straathof (1972), Nederlands langebaanschaatser
 Judith Straathof (1977), Nederlands langebaanschaatser